Kommunistische Partij van België.
 Knokploeg van het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog.
 Landelijke Knokploegen, Nederlandse verzetsorganisatie.
 Kanaalpeil
 Der Kleine Pauly, een encyclopedie over de oudheid

Kp of kp kan verwijzen naar:
 Kilogramkracht of kilopond, met eenheidssymbool is kgf of kp